

Musique
 Salival, coffret collector du groupe américain Tool

Toponymie
 Salival, ancienne commune française et abbaye des Prémontrés, située en Moselle, aujourd'hui intégrée à la commune de Moyenvic